Генна́дий Румя́нцев:
 Румянцев, Геннадий Иванович (1928—2013) — советский и российский гигиенист, член-корреспондент АМН СССР и академик РАМН.
 Румянцев, Геннадий Леонидович (1957—2019) — советский боксёр, тренер по боксу.
 Румянцев, Геннадий Яковлевич (род. 1929) — советский и российский физик.